Mk-Auth é uma Distro Linux baseada no Debian com servidor Radius, Banco de Dados, servidor Web, servidor SSH e vários outros recursos já instalados e pronto para ser usados no controle de provedores de Internet que usam o HotSpot ou PPPoE do Mikrotik para controle de acesso de seus clientes, assim conta com um sistema totalmente baseado em plataforma Web com vários recursos para administração do seu provedor e de seus clientes.

Sistema

O sistema possui emissão de Boletos Bancários, Nota Fiscal eletrônica, Relatório XML do SICI, Contratos automáticos e Recibos de pagamento.

Boletos Suportados: Banco do Brasil, Bradesco, CEF, HSBC, Banco do Nordeste, Itau, Nossa Caixa, Real, Banestes, Bancoob, Santander, Sicoob, Basa, Sicredi, Banese, Banrisul, BRB e BESC.
Possui também integração com os gateways de pagamento GerenciaNet, PagSeguro, Juno, BCASH e PayPal.

Central do assinante com serviços para seus clientes, com Help Desk e ferramentas para suporte, entenda sua fatura, alteração de dados, alteração de senhas de acesso, disco virtual, Velocímetro e segunda via de Boletos Bancários e download de carnê em PDF.

Ligações externas - links oficiais 
 
 

Distribuições Linux